Duchowni prawosławni:
 Teofil III (patriarcha Aleksandrii)
 Teofil III (patriarcha Jerozolimy)